Limeux kan syfta på:
 Limeux, Cher
 Limeux, Somme